Серге́й Влади́мирович Матвие́нко:
 Матвиенко, Сергей Владимирович (род. 1972) — казахстанский борец.
 Матвиенко, Сергей Владимирович (род. 1973) — российский предприниматель; сын Валентины Матвиенко.